Лекерика () — испанская фамилия. Известные носители:

 Мехия Лекерика, Хосе — латиноамериканский политик, оратор, креольский представитель в Кадисских кортесах.
 Лекерика, Хосе Феликс де — министр иностранных дел Испании (1944—1945) в период диктатуры генералиссимуса Франко.